Belize:
 Nacionalni park Guanacaste (Belize)

Kostarika:
 Guanacaste (provincija u Kostarici)
 Guanacaste Cordillera, gorje
 Nacionalni park Guanacaste (Kostarika)